Прия́мки — углубления в земле, примыкающие к стене здания. Как правило имеют прямоугольную (реже — полукруглую или трапециевидную) форму. С одной стороны имеют проём (входной или оконный).

Приямки необходимы для обеспечения свето-аэрационных условий цокольных и подвальных помещений зданий.

Особенности проектирования 

Строительные технические нормативно-правовые акты предусматривают некоторые особенности проектирования приямков.

 Если нижняя часть проёма находится ниже уровня отмостки, необходимо устройство бортиков, препятствующих стоку воды в приямок.

 При большой глубине приямков требуется их вертикальное или горизонтальное ограждение.

 Площадь дна приямка должна быть примерно равна площади окна приямка.

См. также 
 Цокольный этаж
 Подвал

Ссылки 

 СНБ 3.02.04-03 Жилые здания

 

Строительные элементы и конструкции
Архитектурные элементы